Ната́лья Серге́евна Ари́шина () — российская поэтесса.

Биография 
Дочь флотского врача. Окончила Литературный институт (1972). Член Союза писателей СССР с 1987 года.

Печатала стихи в журналах «Арион», «Дальний Восток», «Дружба народов», «Зарубежные записки», «Истина и жизнь», «Литературная Грузия», «Мы», «Новый мир», «Огонёк», «Работница», в альманахах «Предлог», «Рубеж». Публиковала также переводы из поэзии народов СССР (латышской, грузинской и др.).

Говоря о поэтике Аришиной, Татьяна Бек отмечает:
В стихах Натальи Аришиной <…> всегда было вдоволь воздуха и пространства. Ветер, колыханье туч, громы существуют в этой лирике как параллели к человеческой жизни, вдруг пересекающиеся в сетчатке художницы. Да, именно художницы, ибо и впрямь — смело назвать бабочку «пространства резвая щепоть» может только стихоживописец, к когорте коих принадлежит Аришина.

Рецензент журнала «Дружба народов» Даниил Чкония выделяет другие черты поэтики Аришиной:
каково же главное свойство аришинской поэзии? Это странное, нечасто встречаемое сочетание открытости и недоговоренности. Это не есенинское «нараспашку», но и не ахматовская поздняя склонность к переусложненному шифру (правда, вызванная, может быть, в том числе и подцензурностью). Аришиной движет лаконизм, нежелание перебалтывать. Она говорит с читателем на равных.

Жена поэта Ильи Фаликова.

Библиография 
 Терновник: Стихи. — М.: Советский писатель, 1983. — 88 с.
 Зимняя дорога: Кн. стихов. — М.: Современник, 1985. — 95 с.
 Терновник: Стихотворения. Поэмы. — М.: Предлог, 2003. — Библиотека Предлога. ISBN 5-85164-002-2.
 Поблажка: Книга стихов 2003—2005. — М.: Кругъ, 2006. — 127 с ISBN 5-7396-0093-6.
 Сговор слов. Лирика диалога. В соавторстве с Ильей Фаликовым. — М.: Прогресс-Плеяда, 2008. — 400 с. ISBN 978-5-93006-082-9
 Двойная черта. — М.: Кругъ, 2012. ISBN 978-5-7396-0231-2
 Сто стихотворений. — М.: Прогресс-Плеяда, 2012. ISBN 978-5-904995-26-3
 Форель для милого — М.: Кругъ, 2018. ISBN 978-5-7896-0414-9
 Общая тетрадь — М.:Кругъ, 2019. ISBN 978-5-7396-0435-4

Примечания

Ссылки 
 

Русские поэты
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей СССР